Een verkeersweg:
 N312 (België)
 N312 (Frankrijk)
 N312 (Nederland), zie Provinciale weg 312
 N312 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing